Andrzej Orzechowski (ur. 1955) – polski reżyser i scenarzysta
 Andrzej Orzechowski (ur. 1962) – polski polityk, poseł na Sejm